Bill Payne est le claviériste du groupe Little Feat.
 Bill Payne est l'auteur canadien du jeu Villa Paletti.